Большая Мостовая — название населённых пунктов:

Россия 
 Большая Мостовая — деревня в городском округе Верхотурский Свердловской области.
 Большая Мостовая — деревня в Щёкинском районе Тульской области.